Мстислав Ізяславич — князь новгородський (1054—1067), син Ізяслава Ярославича.
 Мстислав II Ізяславич — Великий князь київський (1167—1170).